Кубок России среди мужчин был проведен в Москве с 14 по 16 марта 2002 года.

По итогам турнира была сформирована сборная, которая выступит на этапах Кубка мира. В неё вошли Лебединец, Сабирхузин, Стоиков, Галкин и Туркин.

Итоговые результаты. 
Итоговые результаты.

Личное первенство. Финал.

 Личное первенство. Итоговые результаты.

 Командное первенство. Итоговые результаты.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"
 Спорт-Экспресс
Кубок России по современному пятиборью
Спорт в России в 2002 году
Спортивные соревнования в Москве